Vincenzo Volpe – ex calciatore italiano
 Vincenzo Volpe – pittore italiano